Poczet Królów Polskich (Toruń) – cykl portretów królów polskich namalowany przed 1645 przez nieznanych artystów
 Poczet królów polskich (Bacciarelli) – cykl portretów królów polskich namalowany w latach 1768–1771 przez Marcella Bacciarellego
 Wizerunki królów polskich – cykl portretów królów polskich z lat 1857–1860 autorstwa Aleksandra Lessera
 Wizerunki książąt i królów polskich – cykl portretów królów polskich z 1888 roku autorstwa Ksawerego Pillatiiego
 Poczet królów i książąt polskich – cykl portretów z lat 1890–1892 namalowany przez Jana Matejkę
 Królowie polscy w obrazach i pieśniach – cykl portretów autorstwa Walerego Eljasza-Radzikowskiego z 1893 roku
 Nowy poczet władców Polski – cykl portretów Waldemara Świerzego z lat 2003–2013
 Poczet królów i książąt polskich (seria monet)
 Poczet królów polskich – album zespołu T-raperzy znad Wisły